El municipio de Byron (en inglés: Byron Township) es un municipio ubicado en el condado de Waseca en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 230 habitantes y una densidad poblacional de 2,46 personas por km².

Geografía 
El municipio de Byron se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.55 km², de la cual 93,35 km² corresponden a tierra firme y (0,21 %) 0,19 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 230 personas residiendo en el municipio de Byron. La densidad de población era de 2,46 hab./km². De los 230 habitantes, el municipio de Byron estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Waseca